Toponímia:: Súnqur o Sonqor, districte i població de l'Iran a la província de Kirmanshah 
 Biografies:
 Aq-Súnqur I (s. XII), emir i atabeg Ahmadili de Maragha
 Aq-Súnqur II, emir i atabeg Ahmadili de Maragha
 Aq-Súnqur al-Hàjib, atabeg d'Alep
 Aq-Súnqur al-Bursuqí, atabeg seljúcida de Mossul